Madara kan syfta på:

Madara (musikalbum) från 2004 av japanska musikgruppen The Gazette
 Ryttaren i Madara – en stenrelief inristad i ett berg Bulgarien
 Ryttaren i Madara-orden – en bulgarisk orden instiftad 1966

Personer
John Madara (1936–), amerikansk låtskrivare och musikproducent
 Madara Līduma (1982–), en lettisk skidskytt

Geografi

Antarktis

 Madara Peak, berg på Livingston Island, Antarktis

Bulgarien 

 Madara (distrikt i Bulgarien, Sjumen, Obsjtina Sjumen),

Egypten 

 Mersa Matruh, guvernementshuvudort,

Nigeria 

 Madara (ort), Bauchi, 
 Madara (ward i Nigeria, Bauchi, Katagum), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar